Efip d'Olint, historiador de l'antiga Grècia
 Efip d'Atenes, poeta còmic de l'antiga Grècia